Wangjiang steht für:

 den Kreis Wangjiang (望江县) der bezirksfreien Stadt Anqing in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Wangjiang
 die Großgemeinde Wangjiang (望江镇) des Stadtbezirks Jiao der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Wangjiang (Jiao)
 die Gemeinde Wangjiang (望江乡) im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Wangjiang (Qu)
 das Straßenviertel Wangjiang (望江街道) des Stadtbezirks Shangcheng der Stadt Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Wangjiang (Shangcheng)